Thomas Hay (biskup)
 Thomas Hay (9. hrabia Kinnoull)
 Thomas Hay-Drummond (11. hrabia Kinnoull)
 Thomas Hay (deputowany)

Zobacz też